

Крючки — селище, Брянський район, Брянська область
 Крючки — селище, Третьяковський район, Алтайський край

Крючки — селище, Харківська область, Ізюмський район, Савинська селищна громада